Атанас Бояджиев може да се отнася за:
 Атанас Бояджиев (политик) (1874 – 1935), български политик
 Атанас Бояджиев (композитор) (1926 – 2017), български композитор
 Атанас Бояджиев (драматург) (1932 – 2009), български драматург и театровед